Efecte de Haas, fenomen de l'oïda que consisteix a percebre com un únic so dos tons pràcticament consecutius
 Biografies:
 Alois Maria Haas (Zuric, 1934), germanista de la Universitat de Zuric 
 Charlie Haas (1972), lluitador professional nord-americà 
 Christl Haas (Kitzbühel, 1943 - Manavgat, Turquia, 2001), esquiadora alpina austríaca 
 Daniel Haas (1983, Erlenbach am Main, Baviera, RFA), futbolista alemany 
 Hans Haas (Viena, 1906 - 1973), aixecador austríac 
 Mario Haas (Graz, 1974), futbolista austríac 
 Mary Rosamund Haas (Richmond, Indiana, 1910-1996), lingüista estatunidenca 
 Nathan Haas (Brisbane, Queensland, 1989), ciclista australià 
 Paul Haas, tercer president del Futbol Club Barcelona 
 Tommy Haas (Hamburg, RFA, 1978), tennista alemany